Leo Wouters (politicus), een Belgisch politicus
Leo Wouters (trompettist), een Belgisch trompettist
Leo Wouters (voetballer), een Belgisch voetballer